Чорные GUN Доны (), также известные как Из^вращенцы (, отсюда сокращение «imps»), украинская музыкальная группа. Исполняет собственные оригинальные песни, стилистика которых пародирует популярные в русском рэпе штампы. Группа активно использовала автотюн в первом альбоме и другие методы компьютерной обработки звука.

Журнал Play в своей рецензии на альбом «Реальные Чорные GUN Доны» охарактеризовал группу как «Камеди-клаб от хип-хапа», а ближайшими аналогами назвал «Чугунный скороход» и «Пьянству Бойз»..

Биография 
Группа была образована в 2000 году, под названием «Из^вращенцы». Тогда вышел первый альбом «Gotta Bitch?» содержавший всего четыре песни записанных в домашних условиях и совершенно не имевший успеха. Два года участники группы неспешно занимались изучением обработки и записи звука в домашних условиях, так как попасть на профессиональную студию с таким нетрадиционным жанром, шансов не было. За это время был частично записан альбом «Мракобесие» о потусторонних силах. В 2003 году также частично был записан альбом «Gotta Bitch 2», некоторые песни из которого разошлись по интернету. Затем был экспериментальный альбом «Долбойобы Навсегда», содержавший множество коротких песен/скитов. После этого, на волне резко возросшего интереса к рэп-музыке участники группы записали альбом «Реальные Чорные GUN Доны», благодаря которому они и стали известны. На одну из песен с альбома группа собственными силами сняла музыкальный видеоклип. Последний альбом группы «Нереальные Чорные GUN Доны» до сих пор задерживается с выходом, хотя отдельные песни уже бродят по сети.

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Чорные GUN Доны — Гипножаба и Джгусы  (видеоклип)
 Студия звукозаписи  где записывались отдельные песни

Дискография 

 2007 «Нереальные Чорные GUN Доны»
 2006 «Реальные Чорные GUN Доны»
 2005 «Долбойобы Навсегда»
 2003 «Gotta Bitch 2»
 2002 «Мракобесие»
 2000 «Gotta Bitch?»

Примечания 

Музыкальные коллективы Украины